Верховские () — древний русский дворянский род, 

С конца XVII века владевший поместьями в Галичском уезде и записанный в VI часть родословной книги Костромской губернии. 

В «Гербовнике» значатся две фамилии рода Верховских, вероятно одного происхождения: 

 Родоначальник Андрей Матвеевич Верховский ( † 1607), служивший по Ельцу, владевший селом Богословским, на реке Шаге, в Галицком уезде Парицкой волости. «…жалованы были от Государей в 1578 и других годах поместьями» («Гербовник», VII, 30).
 Потомки Михаила Савельевича Верховского († 1620), его сыновья, Григорий, Иван, Василий, Кирилл и Степан, «в 1609 и других годах по Разрядному Архиву писаны в числе дворян и детей боярских в городовых с поместным окладом» («Гербовник», IX, 27). Владели поместьями в Галицком уезде.

Есть ещё старинный дворянский род, ведущий начало от Адама Верховского, пожалованного поместьями в Смоленском уезде королём польским Владиславом IV в 1641 году. Род этот записан в VI часть родословной книги Смоленской губернии. Из этого рода происходил Захарий Васильевич (Богданович) Верховский, известный как преподобный старец Зосима; а также Александр Иванович Верховский и Юрий и Лидия Никандровичи Верховские.

История рода 
В первой четверти XVII столетия Верховское владели поместьями в Арзамасском и Костромском уездах. Власий Матвеевич служил в детях боярский по Галичу (1608). Яков Семёнович повёрстан поместным окладом по Атемару (1649). 

Алексей Артемьевич и Иван Иванович Верховские владели населёнными имениями (1699).

Описание герба 
Щит разделён на четыре части, из коих в первой в зелёном поле изображены золотые крест и под ним подкова шипами вниз и через неё крестообразно две золотых стрелы (изм. польский герб Сушинский). Во второй части, в красном поле, золотом означены весы и под ними циркуль, В третьей части, в красном поле, серебряная сабля и ружьё. В четвёртой части, в зелёном поле, крестообразно же положены два серебряных пистолета.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите зелёный и красный, подложенный золотом и серебром. Щитодержатели: два льва. Герб рода Вереховских (Верховских) внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 27.

Известные представители 

 Верховский Василий — жилец (1649).
Верховские: Елисей и Михаил Яковлевичи — рейтары, написаны в Пензенской десятне (1677).
Верховский Совет Леонтьевич — московский дворянин (1678).
 Верховский Павел Александрович — стольник (1686-1692).
 Верховский Михаил Советович — стряпчий (1692).
Верховский-Базилевич Александр — прапорщик Кабардинского пехотного полка, погиб в сражении (07 июня 1846).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Род костромских дворян Верховских 

Шляхетские роды герба Сушинский
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены весы
Дворянские роды, на гербах которых изображён циркуль
Дворянские роды, на гербах которых изображены пистолеты